Crângași se poate referi la:

 Cartierul Crângași din București
 Stația de metrou Crângași, București
 Crângași, Dâmbovița, localitate din județul Dâmbovița.

Toponimul Crângași se referă la prelungirea Codrilor Vlăsiei ("un crâng").

Vezi și 
 Crâng (dezambiguizare)
 Crângu (dezambiguizare)
 Crângurile (dezambiguizare)

Toponime românești